Die nachfolgende Liste enthält alle Länderspiele der ehemaligen Fußballnationalmannschaft der BR Jugoslawien bzw. der serbisch-montenegrinischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Die Fußballnationalmannschaft der BR Jugoslawien war die Fußballnationalmannschaft der im April 1992 nach dem endgültigen Zerfall der SFR Jugoslawien aus dem sog. „Rest-Jugoslawien“ gebildeten BR Jugoslawien. Da der jugoslawische Fußballverband, der Fudbalski savez Jugoslavije (FSJ), zunächst keine Länderspiele austragen durfte, bestritt die BR Jugoslawien ihr erstes offizielles Länderspiel erst am 23. Dezember 1994 gegen Brasilien. Anfang des Jahres 2003 benannte sich die BR Jugoslawien im Zuge einer Verfassungsänderung in Serbien und Montenegro um, der Fußballverband hieß fortan Fudbalski Savez Srbije i Crne Gore (FSSCG). Das erste Länderspiel unter der Bezeichnung Serbien und Montenegro wurde am 12. Februar 2003 gegen Aserbaidschan bestritten. Mit dem positiven Ausgang des Unabhängigkeitsreferendums Montenegros am 21. Mai 2006 war das Ende der serbisch-montenegrinischen Fußballnationalmannschaft besiegelt. Sein letztes Länderspiel bestritt Serbien und Montenegro im Rahmen der, bereits vier Tage nach Auflösung des serbisch-montenegrinischen Staates gestarteten Fußball-Weltmeisterschaft am 21. Juni 2006 gegen die Elfenbeinküste. Insgesamt wurden 125 offizielle Länderspiele, sowie acht inoffizielle Länderspiele ausgetragen.

Länderspielübersicht 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 abg. = Spielabbruch
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

BR Jugoslawien

Serbien und Montenegro

Statistik 
In der Statistik werden nur die offiziellen Länderspiele berücksichtigt.
(Bilanz der inoffiziellen Länderspiele: 8 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlage, 13:10 Tore)

Legende
 Sp. = Spiele
 Sg. = Siege
 Uts. = Unentschieden
 Ndl. = Niederlagen
 Hintergrundfarbe grün = positive Bilanz
 Hintergrundfarbe gelb = ausgeglichene Bilanz
 Hintergrundfarbe rot = negative Bilanz

Nationalmannschaften

Gegner

Kontinentalverbände

Anlässe

Spielarten

Austragungsorte

Spielergebnisse

Siehe auch 
 Serbisch-montenegrinische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Länderspielübersicht RSSSF nach Jahren:
 1994-1999, 2000-2006
 Länderspielübersicht EU-Football nach Jahren:
 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
 Länderspielübersicht FSS nach Jahren:
 1994-1999, 2000-2006

Serbien und Montenegro
!Landerspiele